uname — консольная UNIX‐утилита, выводящая информацию о системе.

Примеры 
На Red Hat GNU/Linux
 # uname
 Linux
 # uname -a
 Linux HOST.domain.com 2.6.9-55.ELsmp #1 SMP Fri Apr 20 17:03:35 EDT 2007 i686 i686 i386 GNU/Linux
На Kubuntu
 # uname
 Linux
 # uname -a
 Linux norrius-desktop 2.6.32-22-generic #33-Ubuntu SMP Wed Apr 28 13:27:30 UTC 2010 i686 GNU/Linux
На HP-UX
 # uname -a
 HP-UX HOSTNAME B.11.23 U 9000/800 105901597 unlimited-user license
На Solaris
 # uname
 SunOS sparc 5.11 snv_98 sun4u sparc SUNW,Sun-Blade-1000
На Mac OS X
 # uname
 Darwin
 # uname -a
 Darwin macmini 10.6.0 Darwin Kernel Version 10.6.0: Wed Nov 10 18:13:17 PST 2010; root:xnu-1504.9.26~3/RELEASE_I386 i386
На Gentoo
 # uname
 Linux
 # uname -a
 Linux lenovo 2.6.36-gentoo-r5-libre #2 SMP PREEMPT Mar 15 23:04:54 MSK 2011 x86_64 Intel(R) Atom(TM) CPU N455 @ 1.666GHz GenuineIntel GNU/Linux
На FreeBSD
 # uname
 FreeBSD
 # uname -a
 FreeBSD Machine.Domain.Net 9.1-RELEASE FreeBSD 9.1-RELEASE #0 r243826: Tue Dec  4 06:55:39 UTC 2012     root@obrian.cse.buffalo.edu:/usr/obj/usr/src/sys/GENERIC  i386

На Android
 # uname -a
 Linux localhost 2.6.32.9 #82 PREEMPT Sun Apr 10 15:28:28 EEST 2011 armv61 GNU/Linux

На Cygwin
 # uname
 CYGWIN_NT-5.2-WOW64
 # uname -a
 CYGWIN_NT-5.2-WOW64 Machine.Domain.Net 1.7.17(0.262/5/3) 2012-10-19 14:39 i686 Cygwin

Ссылки 
  (см. GNU Coreutils)
 
 

Утилиты Unix